Нассау ():
 Нассау — средневековый замок в Германии в земле Рейнланд-Пфальц.
 Нассау — город в Германии, получивший название по замку.
 Нассау (династия) — владетельный графский, затем княжеский род, названный по имени замка-резиденции.
  — ветвь Нассауского дома, правившая в Зигене.
 Нассау (герцогство) — герцогство в составе Священной Римской империи (1806—1866).
 Гессен-Нассау (провинция) — прусская провинция (1868—1944).
 Нассау — прусская провинция (1944—1945).
 Нассау — административная единица в современной Германии с центром в городе Нассау.
  — природный парк в земле Рейнланд-Пфальц в Германии.
 «Нассау» — тип линейных кораблей-дредноутов Германской империи.
 SMS Nassau (1908) — линейный корабль Германской империи.
 Нассау — столица Багамских Островов.
 Нассау — крупнейший аэропорт Багамских островов.
 Нассау — остров в архипелаге Острова Кука.
 Нассау — большой ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.
 Нассау — крытый многофункциональный комплекс в Юниондэйл, Нью-Йорк, США.

См. также 
  — русская транскрипция названия нескольких населенных пунктов в США, пишущегося как Nassau.
 Альт-Нассау
 Ней-Нассау